Stöckheim è il nome delle seguenti località:
 Stöckheim – frazione della città tedesca di Braunschweig
 Stöckheim – frazione della città tedesca di Northeim

Pagine correlate 
 Stockheim